Malacoceros är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av de Quatrefages 1843. Malacoceros ingår i familjen Spionidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Malacoceros